CNIS, ou Cnis, est un sigle pouvant signifier :
 Conseil national de l'information statistique, une institution française ;
 Commission nationale des inventions de salariés ;
 Centre national d'incendie et de secours le nouveau quartier général du Corps grand-ducal d'incendie et de secours au Luxembourg ;
 Carte nationale d'identité sécurisée.

Sigle de 4 caractères